Ален (пропадієн) — органічна сполука.
 Але́н () — чоловіче ім'я, французька форма імені Алан
 Ален — псевдонім французького філософа Еміля-Огюста Шартьє

Топонім 

 Ален () — муніципалітет у департаменті Орн

 Ален () — місто в землі Баден-Вюртемберг
 Ален () — місто в землі Північний Рейн-Вестфалія

 Ален — газоконденсатне родовище

Див. також 
 Аллен — шотландське ім'я та прізвище, а також топонім
 Алена